Chiesa della Visitazione di Maria a  Folgaria
 Chiesa della Visitazione di Maria a Lona-Lases
 Chiesa della Visitazione di Maria a Malborghetto-Valbruna
 Chiesa della Visitazione di Maria a Pergine Valsugana

Pagine correlate 
 Chiesa della Visitazione
 Chiesa di Santa Maria della Visitazione